Успенское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Скопинском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — село Успенское.

История 

Успенское сельское поселение образовано в 2006 г.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Рязанской области
Муниципальные образования Скопинского района